Bendeleben steht für:

 Bendeleben, Ortsteil der Gemeinde Kyffhäuserland im thüringischen Kyffhäuserkreis
 Gut Bendeleben, Denkmalensemble in Kyffhäuserland OT Bendeleben, Kyffhäuserkreis
 Bendeleben (Adelsgeschlecht), ein altritterliches thüringisches Dienstmannen-Geschlecht
 Bendeleben Mountains, Alaska

Bendeleben ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar von Bendeleben, deutscher Rittergutsbesitzer auf Aufständiger
 Johann Georg von Bendeleben († 1689), deutscher Offizier
 Karl von Uckermann-Bendeleben (1803–1877), schwarzburgischer Hofbeamter und Schlossherr
 Martin von Bendeleben, deutscher Schlossherr
 Ottfried von Bendeleben (1836–1908), US-amerikanisch-deutscher Vermesser und Goldschürfer
 Otto von Bendeleben-Uckermann (1804–1855), Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Bendeleben, Mitglied des Landtags des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen